Georges Clemenceau –  francuski pisarz, lekarz i polityk. 
 Clemenceau (R 98) – francuski lotniskowiec typu Clemenceau zwodowany w 1957
 Clemenceau – francuski pancernik
 Champs-Élysées - Clemenceau – stacja 1. i 13. linii metra w Paryżu.